Жаркайын () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Жаркайын — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Жаркайын — село в Мендыкаринском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.
 Жаркайын — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Жаркайын — село в Тайыншинском районе Северо-Казахстанской области.